Трновец може бити:

 Трновец (Неделишће), насељено мјесто у општини Неделишће, Међимурска жупанија, Република Хрватска
 Трновец (Трновец Бартоловечки), насељено мјесто у општини Трновец Бартоловечки, Вараждинска жупанија, Република Хрватска
 Трновец (Скалица), насељено мјесто у округу Скалица, Трнавски крај, Словачка Република
 Трновец на Ваху, насељено мјесто у округу Шаља, Њитрански крај, Словачка Република

Види још 
 Трн (вишезначна одредница)
 Трнавци
 Трнова
 Трновац
 Трнови
 Трновица
 Трново
 Трновче
 Трње